Ви́ктор Ники́форович Буга́йский (1912—1994) — учёный и конструктор в области авиационной и ракетно-космической техники. Под его непосредственным руководством были созданы пассажирские самолёты Ил-12, Ил-14, Ил-18, послевоенный реактивный фронтовой бомбардировщик Ил-28, первый в мире реактивный бронированный штурмовик Ил-40, а также разработана ракета-носитель «Протон». Лауреат Сталинской премии второй степени и Государственной премии СССР.

Биография 
После окончания в 1929 году средней школы в г. Ставрополе работал колхозником в родном селе.

В августе 1930 года устроился рабочим-бетонщиком на строительстве Высшего кооперативного института в Москве. В 1931 году поступил в Московский авиационный институт, который окончил в 1936 году.

Ещё будучи студентом, на 4 курсе, принят на должность инженера-конструктора в Опытное конструкторское бюро авиазавода имени В. Р. Менжинского, главным конструктором которого являлся С. В. Ильюшин (впоследствии бюро было переименовано в ОКБ имени С. В. Ильюшина).

18 августа 1940 года, в возрасте 28 лет, его назначают на должность заместителя главного конструктора по самолету Ил-2 на заводах № 1 (Москва) и № 381 (Ленинград). Впоследствии в его карьере происходят постоянные изменения.
 В 1940—1941 годах — главный конструктор авиационного завода № 381 в Ленинграде.
 В 1941—1946 годах — главный конструктор авиационного завода № 18 в Куйбышеве (ныне Самара).
 В 1946—1957 годах — заместитель главного конструктора завода № 240 ОКБ имени С. В. Ильюшина.
Одновременно, с февраля 1948 года по август 1958 года занимал должность первого заместителя генерального (главного — до декабря 1956 года) конструктора С. В. Ильюшина.
 В 1957—1958 годах — главный конструктор завода № 240 ОКБ имени С. В. Ильюшина.
 В это время, под руководством Виктора Бугайского были созданы самолёты Ил-12, Ил-14, Ил-18, бомбардировщик Ил-28, реактивный бронированный штурмовик Ил-40.
 В 1958—1960 годах — заместитель главного конструктора ОКБ-52 Владимира Челомея (сегодня — НПО машиностроения).
 В 1960—1973 годах — главный конструктор и руководитель филиала № 1 ОКБ-52 (бывшее название ОКБ-23 после передачи в подчинение ОКБ-52). Главным конструктором ОКБ-52 являлся Владимир Челомей. Именно в это время под непосредственным руководством Виктора Бугайского разработаны ракета-носитель «Протон» и космическая станция «Салют».
 В 1973—1983 годах — главный конструктор КБ Калининградского машиностроительного завода (КБ «Звезда»). Основной целью создания КБ было решение задачи разработки первых советских управляемых ракет класса «воздух-земля». За это время были созданы высокоточная авиационная ракета класса «воздух-поверхность» X-25, дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, тактическая управляемая ракета класса «воздух-поверхность» X-31 и другие.
 В 1983—1989 годах — первый заместитель генерального конструктора НПО «Молния» по шасси и механизмам, которое возглавлял Г. Е. Лозино-Лозинский. НПО «Молния» занималась разработкой космического корабля многоразового использования «Буран».

Умер 14 июня 1994 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище

Награды и премии 
 доктор технических наук
 Сталинская премия второй степени (1952) — за работу в области самолётостроения
 Государственная премия СССР 
 два ордена Ленина
 орден Отечественной войны I степени (02.07.1945)
 два ордена Красной Звезды
 два ордена Трудового Красного Знамени,
 два ордена «Знак Почёта»
 медали

Семья 
Был женат. По некоторым данным, дочь Ирина в настоящее время работает инженером-конструктором на ракетно-космическом заводе им. Хруничева. Сын - Выпускник Московского государственного института международных отношений МИД СССР по специальности международные экономические отношения,автор кулинарных книг и телепрограмм Андрей Бугайский

См. также 
 Пассажирские самолёты Ил-12, Ил-14, Ил-18
 Реактивный фронтовой бомбардировщик Ил-28
 Реактивный бронированный штурмовик Ил-40

Ссылки 
 Биография В. Н. Бугайского  на сайте Роскосмоса
 В. Н. Бугайский (о нём)  на стр. «Космический мемориал».
 Краткая биография В. Н. Бугайского на сайте ОАО "Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
 Колотило А. Он создавал и самолёты и ракеты. 7 февраля отметили 110-ю годовщину со дня рождения выдающегося учёного и конструктора в области авиационной и ракетно-космической техники Виктора Никифоровича Бугайского. // Красная звезда. — 2022. — 9 февраля. — С.11. 
 Личные фонды и коллекции РГАНТД. Путеводитель. 2003 // БУГАЙСКИЙ В. Н. // Ф. 106 // 476 ед. хр., 1912—1993
 Путеводитель «Личные фонды и коллекции РГАНТД»

Выпускники Московского авиационного института
Сотрудники ОКБ-52 — ЦКБМ — НПО машиностроения
Авиаконструкторы СССР
Авиаконструкторы России
Конструкторы ракетно-космических систем
Похороненные на Троекуровском кладбище